Haldane ist der Familienname folgender Personen:

 Aylmer Haldane (1862–1950), britischer General
 Ernst Issberner-Haldane (1886–1966), deutsch-australischer Handleser, Yogalehrer und völkischer Okkultist
 F. Duncan M. Haldane (* 1951), britischer Physiker
 Gordon Haldane (* um 1970), schottischer Badmintonspieler
 J. B. S. Haldane (1892–1964), britisch-indischer Genetiker
 Jason Haldane (* 1971), kanadisch-britischer Volleyballspieler
 Jillian Haldane (* 1971), schottische Badmintonspielerin
 John Scott Haldane (1860–1936), schottischer Physiologe
 Mikaylia Haldane (* 1993), jamaikanische Badmintonspielerin
 Richard Haldane, 1. Viscount Haldane (1856–1928), britischer Politiker

Haldane bezeichnet außerdem:
 Haldane (Illinois), Ort im Ogle County
 Haldane (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Haldane (Mondkrater), benannt nach J. B. S. Haldane
 Haldane (Marskrater), benannt nach J. B. S. Haldane
 (36061) Haldane, nach J. B. S. Haldane benannter Asteroid
 Haldane Motor Company, britischer Automobilhersteller

Siehe auch: 
 Haldane-Effekt
 Haldanes Regel